Sick Wid It Records — американський незалежний лейбл, заснований репером E-40 1990 року. Спеціалізується на виданні музики в жанрі хіп-хоп. За свою історію дистриб'юторами лейблу були Jive Records, Koch Music та Warner Bros. Records.

Знаходиться у Вальєхо.

Виконавці

Теперішні 

 B-Slimm
 Big Omeezy
 E-40
 Laroo
 DB'z
 Issue
 Droop-E
 Nump
 Turf Talk
 Cousin Fik

Колишні 
 A-1 (Big Bone та D-Day)
 Al Kapone
 B-Legit
 Celly Cel
 The Click
 D-Shot
 Funk Mobb
 Levitti
 Little Bruce
 Mugzi
 Playaz Tryna Strive (Filthy Rich та T-Pup)
 Reservoir Hoggz (Paulay та Rhythm X)
 Rhythm X
 Studio Ton
 Suga-T
 The Mossie

Дискографія 

1990
 The Click — Let's Side

1991
 E-40 — Mr. Flamboyant

1992
 The Click — Down and Dirty
 E-40 — Federal

1993
 B-Legit — Tryin' to Get a Buck
 Suga-T — It's All Good
 D-Shot — The Shot Calla
 E-40 — The Mail Man

1994
 Celly Cel — Heat 4 Yo Azz
 Little Bruce — XXXtra Manish
 Rhythm X — Long Overdue

1995
 E-40 — In a Major Way
 The Click — Game Related
 Різні виконавці — The Hogg in Me

1996
 Suga-T — Paper Chasin'
 Celly Cel — Killa Kali
 Funk Mobb — It Ain't 4 Play
 Playaz Tryna Strive — All Frames of the Game
 E-40 — Tha Hall of Game
 B-Legit — The Hemp Museum

1997
 The Mossie — Have Heart Have Money
 E-40 та B-Legit презентують — Southwest Riders

1998
 Celly Cel — The G Filez
 E-40 — The Element of Surprise

1999
 A-1 — Mash Confusion
 Celly Cel — The Best of Celly Cel
 E-40 — Charlie Hustle: The Blueprint of a Self-Made Millionaire
 Різні виконавці — Sick wid It's Greatest Hits

2000
 E-40 — Loyalty and Betrayal
 E-40 — Charlie Hustle: The Blueprint of a Self-Made Millionaire (DVD)

2001
 The Mossie — Point Seen, Money Gone
 The Click — Money & Muscle

2002
 Ел Капоне — Goin' All Out
 E-40 — Grit & Grind

2003
 E-40 — Breakin News

2004
 E-40 — The Best of E-40: Yesterday, Today & Tomorrow
 Turf Talk — The Street Novelist

2005
 Turf Talk — Brings the Hood Colabilation
 E-40 презентує — The Bay Bridges Compilation
 Різні виконавці — The Sick wid It Umbrella: Fedi Fetchin

2006
 Droop-E та B-Slimm — The Fedi Fetcher & The Money Stretcher
 The Mossie — Soil Savvy
 D-Shot — Callin All Shots
 DB'Z — Speaking in Mannish
 Nump — The Nump Yard
 E-40 — My Ghetto Report Card

2007
 E-40 — The Best of E-40: Yesterday, Today & Tomorrow (DVD з відеокліпами)
 Turf Talk — West Coast Vaccine: The Cure

2008
 DB'Z — Mannish Music
 E-40 — The Ball Street Journal
 Laroo — The Corporation
 Nump — Student ov da Game
 Різні виконавці — The Sick wid It Umbrella: The Machine
 Різні виконавці — 916 Unified

2010
 Droop-E — BLVCK Diamond Life
 Cousin Fik — No Gravity

2012
 Laroo та Turf Talk — Sick wid It Block Op

Посилання 

Американські лейбли звукозапису
Хіп-хоп лейбли звукозапису
Музика Вальєхо